Modulation peut désigner :

En architecture 
 Principe de la construction modulaire

Télécommunications 
 Modulation du signal, opération de traitement du signal qui permet de l’adapter à un canal de communication;
 modulation de fréquence, transmission d'un signal par modulation de la fréquence;
 modulation d'amplitude, variation de l'amplitude d'un signal;
 modulation de phase, modulation non linéaire d'un signal.

Musique 
 Modulation, procédé de composition de la musique tonale.

Agriculture 
 Modulation, application de plusieurs doses d’intrant à l’intérieur d’une parcelle.

Droit 
 Modulation, mode d'aménagement du temps de travail.